1/6 o  puede referirse a:

Un sexto ().
1 de junio, en la notación de fecha día-mes.
6 de enero, en la notación de fecha mes-día.
Asalto al Capitolio de los Estados Unidos de 2021, que ocurrió el 6 de enero de 2021.
1/6, EP de Sunmi de 2021.